2013 Голяма награда на Абу Даби е 5-о за Голямата награда на Абу Даби и 17-и кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 3 ноември 2013 година на пистата Яс Марина, Абу Даби, ОАЕ.

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Абу Даби